Nemet oder Német ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Német (* 1973), deutscher Kinderbuchillustrator
 Ivan Nemet (1943–2007), jugoslawisch-schweizerischer Schachgroßmeister
 Klaus-Peter Nemet (* 1953), deutscher Fußballtrainer
 László Német (* 1956), serbischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Belgrad

Siehe auch:
 Nemeth
 Némethy